Cederlöf är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Cederlöf

 Bo Cederlöf (1921–2008), arkitekt
 Caroline Cederlöf (född 1994), sångerska med artistnamnet Grant
 Charlotta Cederlöf (1965–2015), författare och journalist
 Emil Cederlöf  (1891–1981), militär (överste)
 Henrik Cederlöf (1922–2015), finlandssvensk litteraturhistoriker, skolledare och författare
 Petter Cederlöf (död 1780), kusk, kvinna med okänt namn
 Rolf Cederlöf  (född 1937), skådespelare och operasångare, bas

Svenska efternamn